HMS „Adventure” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Adventure” – 26-działowa galera z końca XVI wieku
 HMS „Adventure” – 34-działowa fregata IV rangi (ang. fourth-rate) z lat 40. XVII wieku
 HMS „Adventure” – 40-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z początku XVIII wieku
 HMS „Adventure” – okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) z lat 40. XVIII wieku, od 1758 roku 32-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate)
 HMS „Adventure” – 12-działowy żaglowiec z lat 60. XVIII wieku
 HMS „Adventure” – okręt hydrograficzny z lat 70. XVIII wieku, ex-węglowiec „Marquis of Rockingham”, ex HMS „Raleigh”
 HMS „Adventure” – 44-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Adventure” – 10-działowy transportowiec z początku XIX wieku HMS „Aid”, od 1821 roku nosił nazwę HMS „Adventure”
 HMS „Adventure” – okręt zaopatrzeniowy z lat 50. XIX wieku HMS „Resolute”, od 1857 roku nosił nazwę HMS „Adventure”
 HMS „Adventure” – niezwodowany torpedowiec taranowy zamówiony w 1885 roku
 HMS „Adventure” – kanonierka rzeczna z końca XIX wieku
 HMS „Adventure” – krążownik zwiadowczy typu Adventure z początku XX wieku i I wojny światowej
 HMS „Adventure” (M23) – stawiacz min z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów